Graham steht für:

 Graham (Name), englischsprachiger Vor- und Familienname

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Graham (Alabama), census-designated place und gemeindefreies Gebiet im Randolph County, Alabama
 Graham (Arizona), Ort im Graham County, Arizona
 Graham (Florida), gemeindefreies Gebiet im Bradford County, Florida
 Graham (Georgia), Stadt (City) im Appling County, Georgia
 Graham (Indiana), Ort im Davies County, Indiana
 Graham (Kalifornien), Ort im Siskiyou County, Kalifornien
 Graham (Kentucky), census-designated place im Muhlenberg County, Kentucky
 Graham (Mississippi), Ort im Union County, Mississippi
 Graham (Missouri), Stadt (City) im Nodaway County, Missouri
 Graham (New York), Ort im Westchester County, New York
 Graham (North Carolina), Stadt (City) im Alamanee County, North Carolina
 Graham (Ohio), Ort im Monroe County, Ohio
 Graham (Oklahoma), gemeindefreies Gebiet im Carter County, Oklahoma
 Graham (Pennsylvania), Ort im Clearfield County, Pennsylvania
 Graham (Tennessee), Ort im Hickman County, Tennessee
 Graham (Texas), Stadt (City) im Young County, Texas
 Graham (Washington), census-designated place im Pierce County, Washington
 Graham Corners (Ohio)
 Graham Corners (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Graham Crossing (Pennsylvania)
 Graham Heights (West Virginia)
 Graham Point (Washington)
 Graham Valley (Indiana)
 Graham Woods (Indiana)

Ort in Deutschland:
 Graham (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Ort in Österreich:
 Graham (Gemeinde Polling), Ortschaft der Gemeinde Polling im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Geografische Bezeichnungen:
 Graham (Berg), Bergart in Schottland

Berge:
 Graham Peak im Enderbyland, Antarktika
 Mount Graham, Begriffsklärung

Weiteres:
 Graham County
 Graham Township

Industrie:
 Graham Brothers, ehemalige US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke
 Graham Equipment Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899)
 Graham Automobile & Launch Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903)
 Graham-Paige, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit den Markennamen Graham-Paige (1928–1930) und Graham (1930–1940)
 Eagle Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Graham-Fox (1903)
 Charles Sefrin Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Graham-Motorette (1902–1903)
 Graham Autos, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Graham (Puppe), in Australien gestaltete Figur eines an Verkehrsunfallgefahr angepassten Menschen

Siehe auch:
 Grahambrot
 Graham Scan, Algorithmus
 Graham-Küste, Küstenabschnitt im Westen der Antarktischen Halbinsel
 Grahamland, nördliche Teil der Antarktischen Halbinsel in Westantarktika
 Graham-Passage, Meerenge vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Graham Spur, Gebirgskamm an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel
 Grahame
 Kraham
 Grahams Zahl, eine extrem große Zahl